UNI puede referirse a las siguientes instituciones:
 la Universidad Nacional de Ingeniería, universidad pública del Perú fundada en 1876; 
 la Universidad Nacional de Ingeniería, universidad pública de Nicaragua, fundada en 1984; o
 la Universidad Nacional de Itapúa, universidad pública ubicada en Encarnación (Paraguay), fundada en 1996.